Ahasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ahasjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (78,6 ha)
Ahasjön (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (1,4 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn